Флаг муниципального образования Молдава́нское сельское поселение Крымского района Краснодарского края Российской Федерации — опознавательно-правовой знак, служащий официальным символом муниципального образования.

Флаг утверждён 9 июня 2011 года решением Совета Молдаванского сельского поселения № 100 и внесён в Государственный геральдический регистр Российской Федерации с присвоением регистрационного номера 7046.

Описание 
«Прямоугольное полотнище с отношением ширины к длине 2:3, воспроизводящее композицию герба Молдаванского сельского поселения Крымского района в синем (голубом), зелёном и жёлтом цветах».

Геральдическое описание герба гласит: «В наискось расчётверённом лазоревом и зелёном поле, поверх деления — четыре расходящихся и вписанных по углам головки пшеничных колосьев, соединённые посередине виноградной гроздью с листьями, между двумя положенными в зелени дубовыми ветвями с плодами в столб; все фигуры золотые».

Обоснование символики 
Флаг языком символов и аллегорий отражает исторические, культурные и экономические особенности сельского поселения.

Зелёный цвет — символ плодородия, гор и лесов, природного изобилия, спокойствия, здоровья и вечного обновления. Зелёный цвет полотнища аллегорически указывает на предгорья Главного Кавказского хребта, у которого расположены земли поселения.

Синий (голубой) цвет полотнища символизирует честь, искренность, добродетель, возвышенные устремления.

Верхняя синяя часть аллегорически указывает на чистое небо, а нижняя — на красивейшие озёра, представляющие интерес для туризма и отдыха и составляющие гордость поселения.

Жёлтый цвет (золото) — символ урожая, богатства, стабильности, подчёркивает плодородие и достаток Молдаванского сельского поселения.

Основным видом деятельности в поселении является выращивание злаковых культур и винограда произрастающего на горных склонах, а также производство лучших сортов вина, что и отражено изображением пшеничных колосьев и виноградной грозди.

Пшеничные колосья символизируют сельское хозяйство, достаток.

Виноградная гроздь — символ праздника, веселья, радости.

Девятнадцать ягод виноградной грозди и девятнадцать зёрен в каждом колоске аллегорически указывают на количество населённых пунктов в составе поселения.

Ветка дуба с плодами указывает на дубовые рощи и на многовековые деревья, являющиеся достопримечательностью поселения.

Дубовые ветви символизируют мощь, воинскую доблесть, крепость, проявленные жителями поселения в разных сражениях, а также долголетие. Жёлуди на ветвях символизируют плодородие, возрождение и юную доблесть.

Примечания